USS Perch — название двух кораблей ВМС США.

 USS Perch (SS-176) — подводная лодка типа «Попэс». На службе с 1937 года. В 1942 году затоплена в Яванском море из-за повреждений, нанесённых японскими эсминцами
 USS Perch (SS-313) — подводная лодка типа «Балао». На службе с 1944 по 1971 год.